ГАЗ-5903В «Ветлуга» — вездеход. Предназначен для тушения на расстоянии от 50 м до 300 м пожаров класса А, В, С на взрывоопасных и промышленных объектах в режиме быстрого реагирования путём доставки на машине экипажа, огнетушащих средств и пожарного оборудования.

Описание 
«Ветлуга» обладает всеми преимуществами вездехода ГАЗ-59037 (основан на БТР-80) и может тушить пожар на расстоянии 50—300 м. Экипаж машины состоит из двух человек. «Ветлуга» способна доставить к месту пожара средства для тушения огня — 22 заряда в стволах и столько же в пеналах, а также пожарное оборудование. Огнетушащий порошок доставляется в очаг горения методом импульсного метания. В кабине автомобиля имеется фильтровентиляционная установка, а также средства связи.

Система мобильная многоствольная импульсного порошкового пожаротушения «Ветлуга»:
 характеризуется:
 выполнением на базе самоходного транспортного средства;
 наличием платформы;
 размещением на платформе установки пожаротушения, состоящей из многоствольной кассеты;
 отличается:
 выполнением на базе колёсного автомобильного шасси;
 выполнением кабины призматической формы с наклонным лобовым остеклением;
 гранёной формой облицовки боковин капота и кабины;
 двухствольной кассетой с расположением стволов в шахматном порядке;
 наличием боковых треугольных стоек с гидроцилиндрами, обеспечивающих изменение угла подъёма стволов;
 наличием на крыше кабины люков, открывающихся назад;
 наличием за кассетой контейнеров для размещения комплекта огнетушащих зарядов, между которыми размещена площадка оператора.

См. также 
 БТР-80 (ГАЗ-5903)
 ГАЗ-5903Ж
 БММ-80 (ГАЗ-59039)

Примечания 

Вездеходы Горьковского автомобильного завода
Мобильные средства пожаротушения